Веєра Керала Варма I (1746—1749)
 Веєра Керала Варма II (1760—1775)
 Веєра Керала Варма III (1809—1828)
 Веєра Керала Варма IV (1851—1853)
 Керала Варма V (1888—1895)
 Керала Варма VI (1941—1943)
 Керала Варма VII (1946—1948)